Атакапа — исчезнувший индейский язык Северной Америки, распространённый ранее у народа атакапа в юго-западной Луизиане и в восточном Техасе. Язык-изолят.

Язык атакапа и соседние языки имеют общий набор согласных и гласных: p, t, ts, k, ʃ, h, w, y, m, n, i, a, o. Существовало аффиксальное согласование близкое по употреблению в мускогских языках. При этом, схожесть черт языков юго-востока США с атакапа не делает их родственными описываемому языку, а объясняется длительными контактами и географической близостью между группами.

Диалекты 
Задокументированы восточный, западный и акокиса диалекты языка атакапа. На восточном диалекте изъяснялись возле Poste des Attakapas (современный ), западный распространялся в зоне , где были отмечены последние носители языка. Говорящие на диалекте акокиса, вероятно, проживали вокруг . Акокиса может считаться диалектом или быть отдельным, родственным языком.

О восточном известен список из 287 слов, который записал в 1802 Мартин Дуральде. Данный диалект сильно отличался от западного. Носители обитали около Сент-Мартинвиля — ныне Франклин (Луизиана).

Западный диалект представлен записями слов, предложений и текстами, которые записал в 1885, 1907 и 1908 гг. Альберт Гатчет. Основной источник его записей проживал в Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Известен также более древний список из 45, который записал в 1721 г. Жан Беранже. Эти носители проживали около Залива Гэлвстона.

Джон Суонтон утверждал, что список Беранже относится к языку акокиса, но надёжных доказательств этому нет.

Примечания

Литература 
 Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
 Gatschet, Albert S., and Swanton, John R. (1932) A Dictionary of the Atakapa Language. Smithsonian Institution, Bureau of American Athnology, bulletin 108. Washington, DC: Government Printing Office.
 Goddard, Ives. (2005). The indigenous languages of the Southeast. Anthropological Linguistics, 47 (1), 1-60.
 Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.
 Swanton, John R. A sketch of the Atakapa language. International Journal of American Linguistics. 5 (2-4), 121—149.

Ссылки 
 A Dictionary of the Atakapa Language by Albert S. Gatschet and John R. Swanton

Изоляты Америки
Языки США
Языки Северной Америки
Мёртвые языки Северной Америки